Brugmann ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Brugmann (1829–1900), belgischer Bankier und Mäzen (frz.)
 Gerhard Brugmann
 Karl Brugmann (1849–1919), deutscher Indogermanist und Sprachwissenschaftler
 Walter Brugmann (1887–1944), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Brugmann Mountains, Gebirge auf Liège Island im Palmer-Archipel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Hôpital Brugmann, Brüsseler Universitätsklinik (frz.)
 Brugman
 Brugmans
 Bruggmann
 Brügmann